Washu Hakubi, personaje ficticio en el anime y manga Tenchi Muyo!. Se auto-proclama la mayor genio científico del universo. Su carácter varía en función de la continuidad, aunque a veces se presenta una serie de facultades innatas que rara vez se usa, prefiriendo resolver los problemas con la razón o la tecnología. En todas las encarnaciones, Washu también ha demostrado ser poco prudente y, en general, más difíciles de engañar que Tenchi o las otras chicas, que hace más difícil para ella caer en una trampa del enemigo. En los tres serie de Tenchi, Washu había creado también una inter-dimensionales de laboratorio en el armario de la casa Masaki, a pesar de su laboratorio es mucho mayor en el OVA que en las dos series de las series de televisión.

El nombre "Washū" es un antiguo uno de Japón, específicamente, la región alrededor del Osaka. El nombre "Hakubi" se deriva del nombre de una línea de tren, el Hakubi línea. Al traducir, Washu significa "águila-pluma", y hakubi significa "excelencia". Washu el cabello se obtiene a partir de un traje de Noh obras de teatro, destinado a parecerse a los (generalmente negro) patas y garras de un cangrejo. Para ella, es un cangrejo rojo, porque se trata de una comida de especialidad de Osaka. Como tal, el cangrejo rojo logotipo aparece en gran parte de su mercadería y diversos accesorios.

Tenchi Muyo! Ryo-oki  
Washu tiene una función mucho más importante en la OVA que en cualquiera de las otras series. De hecho, ella es la de catalizador, si no participan directamente en la mayoría de los conflictos de la serie.

En elTenchi Muyo! Ryo-Ohki , es más de 20.000 años como un ser humano (tanto Washu y Ryoko contar su edad en la Norma Galactic años, que son aproximadamente 2 ½ años terrestres. Hacer sus 8000 años de edad), la madre de Ryoko, creador de la SojayRyo-Ohki, y una de las tres diosas Choshin junto con Tsunami y Tokimi (choshin significa "super-dios",超神, peronopronunciado CHOJIN para diferenciar de la de suotros "super-deidad "). Sin embargo, con el fin de resolver el enigma de la creación de alguien más fuerte que el Chousin, Washu-kami-sama optaron por sellar sus poderes y recuerdos de las tres joyas (que luego fueron a Ryoko) y se convirtió en mortal para analizar los misterios de la universo. Estas gemas tienen la misma calidad y el poder "como el Juraian árboles, y son capaces de mantener la juventud de una Juraian como Yosho.

Washu, durante su vida, también dio a luz a un hijo natural de su propia, el niño, cuyo nombre es Mikumo Kuramitsu, es en realidad bisabuelo de Mihoshi Kuramitsu. Sin embargo, debido a que el padre vino de la prestigiosa Kuramitsu familia, tanto él como el bebé se los llevaron a todos. De dolor, nunca Washu eligió para hacer frente a estas cuestiones una vez más de adultos y una alteración de su cuerpo a la de un pre-adolescente, aunque Washu es capaz de volver a su forma adulta si ella desea. Washu fue encerrada por su asistente, Kagato, durante 5000 años hasta que fue liberado por error Mihoshi.

Después de la derrota de Kagato, Washu Masaki se trasladó a la casa y ha hecho Tenchi su amor y proyecto de investigación, este último en gran medida a la Tenchi disgusto, mientras que el primero se expresa en su oferta de tener otro bebé solo si es de Tenchi (o no se entiende este está en cuestión). Distante aún bajar a la tierra, que equilibra el hogar y disipa la mayoría de los caos. Tenía reanudó brevemente su forma como Washu-kami-sama cuando Z había amenazado luchando por el universo Tenchi.

Cabe señalar también que en el OVA Ryoko generalmente las mismas facultades que Washu, excepto Washu utiliza en menor grado. Washu tiene la misma capacidad de cambio de fase a través de objetos sólidos, convertir directamente la energía sin pérdida entrópica (en forma de un sable de energía), y se puede duplicar a sí misma. Uno de sus trucos favoritos, cuando se capturan, se vuelva a aparecer en otro lugar, y en el punto a la "ella" que fue capturado, que ahora es solo un muñeco de peluche en su semejanza, a veces con una linda cinta si ella recuerda a añadirla.

Washu es también el creador de Fuku, Ryo-Ohki la hermana, en el Tenchi Muyo GXP serie.

Tenchi Universo 
EnTenchi Universo , Washu fue desterrado de la Universal de la Academia de Ciencias para la producción de las armas de destrucción masiva, y ella fue enviada al Tierra, encarcelado en el Santuario Masaki por 700 años , hasta que fue liberado durante una pelea y la participación de Ryoko Ayeka. Washu fue como un egoísta científico loco, con dos muñecas (llamadoAyB) que aparecerá en sus hombros para proclamar su grandeza y su alegría en ( "Washu, usted es un genio! "," Tu puedes hacerlo, Washu! ", etc.)

Ella había construido en un tiempo Washu Mecha, un duplicado de sí misma robóticos para actuar como un asistente de su trabajo científico. Ella había pedido Tenchi para ayudarla en la duplicación de su mente en el robot, pero Mihoshi también ha entrado en el laboratorio, y de alguna manera la izquierda una sola línea de su pelo en el aparato de transferencia. Como resultado de ello, en lugar de en la mente de Washu Mecha Washu, el robot no solo tiene Mihoshi la mente, sino también su personalidad. Mecha Washu después salió de control, como consecuencia, tomó Kiyone el conocimiento de los hábitos de Mihoshi a reñir el robot para ver Mihoshi programa favorito de ... Moldiver, donde se cerró en condiciones de seguridad.

Washu, cerca del final de la serie, habló con Tenchi, que estaba deprimido ya que su abuelo fue fácilmente derrotado por Kagato. Washu pudo convencerlo de que podía ejercer una mayor fuerza de la Jurai poder que su abuelo y, después, ayudó a desactivar una parte de la flota Jurai en la batalla final con su superordenador virus. Al final de la serie, fue el Washu elegido presidente honorario de la Academia Universal de la Ciencia, solo se compromete a usar sus poderes para la paz. Fue expulsado un mes más tarde para el desarrollo de un arma capaz de destruir todo el universo (aunque como Tenchi narra, nadie se sorprendió). Washu finalmente regresó a la Tierra.

Tenchi en Tokio 
EnTenchi en Tokio , Washu es un renegado científico que había ayudado a robar el Ryoko Jurai Luz Stone, un artefacto del planeta, y fue perseguido por las fuerzas Juraian (dirigido por Ayeka) y el Galaxy de Policía (Mihoshi y dirigida por Kiyone). Durante la persecución, Washu la sensación de una inusual fuente de energía que emiten desde la Tierra, y después se vieron obligados a crash-tierra en la Tierra, Washu la sensación de que el poder provenía de Tenchi de collar (una reliquia heredada de su madre, Achika Masaki. A lo largo de la serie, mientras que la investigación de su collar, Washu inventado diversos temas que permitan a las niñas para ver Tenchi durante su tiempo en Tokio (en particular, un portal dimensional), sin embargo, sus invenciones a menudo mal funcionamiento. Personalidad-sabio, ella sigue siendo un científico loco, pero ella es más suavizado que su salida Tenchi Universo encarnación.

Cuando Yugi's parcela tenía dispersas Masaki la familia, Washu fue la única que no dejen engañar por ella, y después de analizar Yugi de su anterior ataque contra el santuario Masaki, Washu descubrió llegó de Jurai. Con la ayuda de Ayeka, Washu descubrió las ruinas a las que habían sido previamente Ayeka con Tenchi en realidad una prisión destinada a celebrar Yugi, ya que había sido encarcelado por destruir Jurai casi 3500 años atrás. Washu más tarde envió un robot de análisis para analizar Sakuya Kumashiro, ya que sospecha que podrían ser algunas de Sakuya factor en el plan de Yugi, que resultó ser cierto cuando el análisis mostró que Sakuya era una sombra de Yugi. Con su completo análisis de gema, Washu fue con Katsuhito de Tokio, y explicó sobre todo a Tenchi Yugi y por qué ha trabajado tan duro para salir de ellos. Después de eso, observó Washu la batalla final contra Yugi, cuando era transportado a la dimensión de Yugi y al final de la serie fue a trabajar en un nuevo túnel de dimensiones mediante el uso de la fuerza de las gemas.

Pretty Sammy  
En elMágico Chica Bonita Sammyserie OVA, ella es un niño prodigio de la Tierra conocida como Washu Kobayashi , y en Proyecto Mágico S (Bastante Samy de TV),Washu Fittsujerarudo Kobayashi ( ella se le dio el apellido de su Seiyu, Yuko Kobayashi). Graduarse de la MIT a los once años, ella se convirtió en el profesor de ciencias de secundaria en la Academia Raioh. Ella ayudará a Muy Sammy en diversos eventos, independientemente de si Bastante Sammy incluso quería su ayuda. Cuando ella no es bonito después de alrededor de Sammy, que trabaja en la escuela de Sasami como su profesor de ciencias. También ha pasado por la calle de Tenchi Sasami y la casa y nunca se estableció si sabía Bastante Sammy la identidad secreta.

Washu también se acreditan en Pretty Sammy OVA episodio 2, tal como el inventor de la Internet.

En Proyecto MágicoS, es un americano y tiene un hábito de hacer frente a Sasami el padre de Ginji como Johnny, al igual que él tiene un hábito de hacer frente a ella como Catherine. El papel de la Washu es similar a la de la Muy Sammy OVA, pero con la particularidad de que también es el primer ser humano a ser plenamente conscientes de la identidad secreta del Sasami como Sammy Bastante movido y solo en Sasami al lado de la casa para mantener un ojo en Sasami y analizar su magia para fines de investigación. Más tarde, descubre que es Misao Pixy Misa. Su aparición más notable en la serie de televisión es que después de analizar la magia de Sammy Bastante, fue capaz de desarrollar su propio sistema NT que se utilizó durante Romio del ataque a la Tierra. No solo la oferta Muy Sammy, Pixy Misa, Ryo-Ohki y Rumiya con la magia, sino que también protege de Romio del sistema NT.

Sasami: Mahou Shoujo Club 
En el anime Sasami: Mahou Shoujo Club, es Sasami del maestro de cocina, ((nihongo | 'Washu Kozuka |小冢鹫羽| Kozuka Washu)). También es el tutor o asesor del secreto mágico niña club y sus miembros enseña los fundamentos de una chica mágica. También es Ryo-Ohki del amante, con los pobres cabbit en algunas de sus demostraciones de cocina. Aunque ella es la maestra de cocina, se puso de manifiesto que (irónicamente) no puede cocinar.

  Datos Singulares  
Fuera de todas las chicas, es la más prudente y no cae en la trampa de los enemigos como Tenchi o las otras chicas lo harían.

Se destaca en que es la raíz de las situaciones de manera indirecta ella fue la creadora; su personalidad es bromista, infantil, consiente, egoísta y en otros casos muy expresiva sus sentimientos.

En kanji, su nombre significa Prisionero Japonés, lo cual se refiere a su apariencia original, atrapada en la nave de Kagato, o cuando estaba atrapada por 700 años en la primera serie de televisión. Pero el nombre Washū es muy antiguo en Japón, en el sector de Osaka, él es técnicamente el centro del país, también conocido como Yamato.
 Curiosidades 
 Ella es la contrapartida en manga y anime de genio intelectual de Reed Richards
 Kokonoe del anime BlazBlue Alter Memory' es la contrapartida de ella

Personajes de Tenchi Muyo!
Extraterrestres de ficción

en:Washu Hakubi